Menterschwaige steht für

 ein Quartier des Münchner Stadtteils Harlaching, das aus der Villenkolonie Menterschwaige hervorgegangen ist
 Gutshof Menterschwaige, ein Gasthaus mit Biergarten in diesem Ortsteil
 Dynamisch Psychiatrische Klinik Menterschwaige